The Marionette o The Marionettes ("la marionetta" o "le marionette" in lingua inglese) possono riferirsi a:

The Marionettes, film statunitense del 1917 diretto da Thomas R. Mills.
The Marionettes, film statunitense del 1918 diretto da Émile Chautard.
The Marionettes, film statunitense del 2004 diretto da Bill Rodd.
The Marionette, film statunitense del 2004 diretto da Bill Rodd.
The Marionette, film spagnolo del 2011 diretto da Antoni Caimari Caldés.

Pagine correlate
Marionetta (disambigua)